Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Bjelašnicy. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Bill Johnson z USA, srebro wywalczył Szwajcar Peter Müller, a brąz zdobył Austriak Anton Steiner.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984